Ludwig Reitz ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Reitz (1816–1878), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Ludwig Reitz-Brachelli (1854–1937), österreichischer Feldmarschallleutnant